Train kan syfta på:

 Train – en musikgrupp som bildades 1994 i San Francisco
 Train (sång) – en elektronisk dancelåt från 2003 av den brittiska duon Goldfrapp

Geografi

Tyskland 

 Train, Niederbayern – kommun i Landkreis Kelheim, Bayern, Niederbayern,